HDF est un sigle, qui signifie :
  (en français, champ profond de Hubble), une image d'une région lointaine de l'univers prise en 1998 par le télescope spatial Hubble ;
  (en français, panneau de fibres dur);
 Hierarchical Data Format, un format de données permettant d'échanger des données ;
 Hauts-de-France, une région administrative française située dans le nord du pays.